Jurjewka, Jurjiwka – nazwy toponimów w Rosji i na Ukrainie oraz hydronimów w Rosji

Rosja 
:

Miejscowości 
m.in.:
 Jurjewka – wieś w obwodzie biełgorodzkim
 Jurjewka – wieś w Republice Czuwaskiej
 Jurjewka – wieś w obwodzie jarosławskim
 Jurjewka – wieś w obwodzie kostromskim
 Jurjewka – wieś w Kraju Krasnojarskim
 Jurjewka – wieś w rejonie konyszowskim obwodu kurskiego
 Jurjewka – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego
 Jurjewka – wieś w obwodzie moskiewskim
 Jurjewka – wieś w obwodzie niżnonowogrodzkim
 Jurjewka – wieś w obwodzie orenburskim
 Jurjewka – wieś w obwodzie orłowskim
 Jurjewka – wieś w obwodzie tulskim
 Jurjewka – wieś w obwodzie uljanowskim

Rzeki 
 Jurjewka – dopływ rzeki Bakowskaja Paługa w dorzeczu Piozy (obwód archangielski)
 Jurjewka – dopływ Wietługi w dorzeczu Wołgi
 Jurjewka – dopływ Nudoli w dorzeczu Istry (obwód moskiewski)

Ukraina 
:

m.in.:
 Jurjiwka – osiedle typu miejskiego w obwodzie dniepropetrowskim
 Jurjiwka – wieś w obwodzie odeskim
 Jurjiwka – wieś w obwodzie połtawskim
 Jurjiwka – wieś w obwodzie czernihowskim

Zobacz też 
 Jurjewiec – miasto w obwodzie iwanowskim (Rosja)

Strony ujednoznaczniające